Les noyaux de Windows actuels sont les noyaux suivants :
 Noyau Windows NT pour Windows 11, Windows 10, Windows 7, Vista, Windows 2003, XP, etc.
 Noyau de Windows CE 6.0 et avant  : NK.exe

Pour les versions anciennes :
 Année 2000 et avant de Windows (Millennium, Windows 98, 95 et leurs prédécesseurs),